Gerken ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gerken (1929–2021), deutscher Franziskaner und Theologe
 Alice Gerken (* 1964), deutsche Kommunalpolitikerin
 Bernd Gerken (* 1949), deutscher Ökologe und Naturschützer
 Birthe Gerken (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Dean Gerken (* 1985), englischer Fußballspieler
 Guido Gerken (* 1952), deutscher Gastroenterologe, Hepatologe und Hochschullehrer
 Hannes Gerken (* 1998), deutscher Volleyballspieler
 Hermann Gerken (* 1931), deutscher Politiker (FDP)
 Lüder Gerken (* 1958), deutscher Ökonom
 Richard Gerken (1900–1975), deutscher Geheimdienstmitarbeiter
 Rolf Gerken, deutscher Basketballspieler
 Rudolph Aloysius Gerken (1887–1943), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Fe
 Sandra Gerken (* 1980), deutsche politische Beamtin

Siehe auch:
 Geerken
 Gerke
 Gerkens